Il existe plusieurs châteaux de Sainte-Anne :

 Le château de Sainte-Anne à Sainte-Anne (Doubs)
 Le château de Sainte-Anne à Fiac (Tarn)
 Le Château Sainte-Anne à Auderghem  (Belgique)
 Le Château de Lavaux-Sainte-Anne à Lavaux-Sainte-Anne (Belgique)
 Le Manoir Sainte-Anne à Île-aux-Moines (Morbihan)